Baells, municipi de la comarca de la Llitera (província d'Osca, Aragó)
 Castell de Baells
 Pantà de la Baells, embassament del riu Llobregat creat per una presa situada al municipi de Cercs
 Els Baells (Erinyà), camp de conreu allargassat de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Baells, antic poble del municipi de Cercs (Berguedà)